Mote steht für: 
 ein altes französisches Flächenmaß, siehe Mote (Einheit)
 Mote, historische Schreibweise von Mouthe, Gemeinde im französischen Département Doubs
 in der spanischen Verslehre die Kopfzeile (Motto) einer Glossenstrophe, siehe Glosse (Gedichtform)

MOTE ist die Abkürzung für:
 die chemische Verbindung Monooctylzinntris(2-ethylhexylthioglycolat)

Mote ist der Familienname folgender Personen:
 Ashley Mote (1936–2020), britischer Politiker, MdEP
 Frederick W. Mote (1922–2005), US-amerikanischer Historiker und Sinologe
 Nehemiah Mote (* 1993), australischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Motte
 Mothe